Auf der Sonnenseite ist der Titel der Spielfilme:

 Auf der Sonnenseite (1919)
 Auf der Sonnenseite (1961)
 Tatort: Auf der Sonnenseite